Peischl ist der Familienname folgender Personen:
 Elke Peischl (* 1957), deutsche Rock'n'Roll-Tänzerin
 Heinz Peischl (* 1963), österreichischer Fußballspieler